Canongesses de Sant Agustí de la Mare de Déu
 Canongesses Lateranenques de Sant Agustí